Sagittidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Sagittidae i fylumet pilmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Sagittoidea, fylumet pilmaskar och riket djur. I familjen Sagittidae finns 87 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Sagittidae